Příjmení Janovský či Janovsky nosí více významných osobností:

 Alexandr Janovský (* 1945) – český fotograf
 Dušan Janovský (* 1974) – český webmaster, webdesigner a vášnivý pisatel
 Heřman Janovský (1862–1911) – český právník, statkář a politik
 Jakub Janovský (1876–1967) – československý zemědělec a politik
 Michal Janovský (* 1944) – slovenský fotbalista, záložník
 Miroslav Janovský (* 1977) – český florbalový hráč a trenér
 Oldřich Janovský (1920–2006) – český herec, rozhlasový hlasatel a dabér
 Václav Janovský (* 1931) – český fotbalista, obránce
 Vítězslav Janovský (1847–1925) – český lékař se specializací v oboru dermatovenerologie a historik lékařství

ženy
 Inna Janovská (* 1976) – ukrajinská šachistka

Související články 
 Janowski
 Yanofsky